Аничкова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Аничкова, Анна Митрофановна (1868—1935) — русский прозаик, критик и переводчица.
 Аничкова, Идалия Мечиславовна (урождённая Пилсудская; 1843 — после 1917) — прозаик.
 Аничкова, Марина Юрьевна (1953—2020) — российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (1996).
 Аничкова, Наталия Милиевна (1896—1975) — русский филолог, краевед, библиограф, политзаключённая ГУЛАГа.
 Аничкова, Софья Михайловна (по фамилии мужа Буткевич; нач. 1830-х — после 1880) — русская писательница.